Juris Doctor
Jermaine Dupri - rapper conhecido como "JD"
J. D. Salinger

Desambiguações de siglas